Mértékelmélet, a matematika egy területe
 Mértékelmélet, a fizika – más néven mértéktérelméletnek is nevezett – területét tárgyalja